Тайль:

 Тайль, Густав Адольф (Theill; 1924—1997) — немецкий музыковед и композитор.
 Тайль, Жан де ла (Taille; ок. 1540 — ок. 1607) — французский поэт и драматург.